L'Open de Vienne 2017 est un tournoi de snooker pro-am comptant pour la saison 2017-2018. L'épreuve s'est tenue du 4 au  au 15 Reds Köö Wien Snooker Club de Vienne, en Autriche. Elle est organisée par la WPBSA.

Il s'agit de la septième édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et neuf joueurs professionnels.  Les professionnels ont tous finis en tête de leurs groupes respectifs. C'est l'anglais David Grace qui s'impose en finale contre son compatriote Nigel Bond sur le score de 5 frames à 2. Il s'agit de son premier titre non amateur en carrière. Bond et Tom Ford ont réalisé le meilleur break du tournoi avec des breaks de 139 points.

Format 
Les joueurs ont été répartis en seize groupes de cinq joueurs, dans lesquels le premier se qualifie pour les phases finales. Les joueurs qui terminent deuxièmes et troisièmes de leurs groupes doivent disputer un match supplémentaire à élimination directe, leur permettant ensuite d'accéder aux phases finales.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finaliste : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Phases de groupe 

Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

Groupe A 

 Mark King 2–0 Daniel Dellarich
 Miroslav Šedo 2–0 Garry Balter
 Daniel Dellarich 0–2 Florian Toth
 Mark King 2–0 Miroslav Šedo
 Florian Toth 0–2 Garry Balter
 Daniel Dellarich 1–2 Miroslav Šedo
 Florian Toth 0–2 Mark King
 Garry Balter 2-0 Daniel Dellarich
 Miroslav Šedo 2-0 Florian Toth
 Garry Balter 0-2 Mark King

Groupe B 

 Tom Ford 2–0 Christian Donhofer
 Christian Pleschko 2–1 Faris Vuckic
 Christian Donhofer 0–2 Marcel Rešovský
 Tom Ford 2–0 Christian Pleschko
 Marcel Rešovský 1–2 Faris Vuckic
 Christian Donhofer 1–2 Christian Pleschko
 Marcel Rešovský 0–2 Tom Ford
 Faris Vuckic 2-0 Christian Donhofer
 Christian Pleschko 2-1 Marcel Rešovský
 Faris Vuckic 0-2 Tom Ford

Groupe C 

 Mark Joyce 2–0 Robert Parik
 Matúš Bucko 2–1 Bernhard Wallner
 Robert Parik 1–2 Andreas Jurdak
 Mark Joyce 2–0 Matúš Bucko
 Andreas Jurdak 0–2 Bernhard Wallner
 Robert Parik 1–2 Matúš Bucko
 Andreas Jurdak 0–2 Mark Joyce
 Bernhard Wallner 2-0 Robert Parik
 Matúš Bucko 2-0 Andreas Jurdak
 Bernhard Wallner 0-2 Mark Joyce

Groupe D 

 David Grace 2–0 Michael Peyr
 Philipp Koch 2–0 Jakub Rendla
 Michael Peyr 1–2 Enrik Tenk
 David Grace 2–0 Philipp Koch
 Enrik Tenk 0–2 Jakub Rendla
 Michael Peyr 0–2 Philipp Koch
 Enrik Tenk 0–2 David Grace
 Jakub Rendla 2-0 Michael Peyr
 Philipp Koch 2-0 Enrik Tenk
 Jakub Rendla 0-2 David Grace

Groupe E 

 Ross Muir 2–0 Alen Rašan
 Zsolt Fenyvesi 2–1 Jean-Marie Hustin
 Alen Rašan 1–2 Emanuel Stegmeier
 Ross Muir 2–1 Zsolt Fenyvesi
 Emanuel Stegmeier 1–2 Jean-Marie Hustin
 Alen Rašan 0–2 Zsolt Fenyvesi
 Emanuel Stegmeier 1–2 Ross Muir
 Jean-Marie Hustin 2-0 Alen Rašan
 Zsolt Fenyvesi 2-1 Emanuel Stegmeier
 Jean-Marie Hustin 0-2 Ross Muir

Groupe F 

 Nigel Bond 2–0 Philipp Dürig
 Mario-Željo Miloševic 2–0 Aleš Herout
 Philipp Dürig 0–2 Alexander Tröster
 Nigel Bond 2–0 Mario-Željo Miloševic
 Alexander Tröster 1–2 Aleš Herout
 Philipp Dürig 0–2 Mario-Željo Miloševic
 Alexander Tröster 0–2 Nigel Bond
 Aleš Herout 2-0 Philipp Dürig
 Mario-Željo Miloševic 2-1 Alexander Tröster
 Aleš Herout 0-2 Nigel Bond

Groupe G 

 Craig Steadman 2–0 Bojan Jankovic
 Robert Kovacevic 2–1 Attila Gergely Horváth
 Bojan Jankovic 1–2 Miloš Popovic
 Craig Steadman 2–0 Robert Kovacevic
 Miloš Popovic 0–2 Attila Gergely Horváth
 Bojan Jankovic 0–2 Robert Kovacevic
 Miloš Popovic 0–2 Craig Steadman
 Attila Gergely Horváth 2-1 Bojan Jankovic
 Robert Kovacevic 1-2 Miloš Popovic
 Attila Gergely Horváth 0-2 Craig Steadman

Groupe H 

 Christopher Keogan 2–0 Patrick Ruß
 Ebrahim Baghi 2–0 Miroslav Matovic
 Patrick Ruß 0–2 Edin Kovacevic
 Christopher Keogan 2–0 Ebrahim Baghi
 Edin Kovacevic 1–2 Miroslav Matovic
 Patrick Ruß 1–2 Ebrahim Baghi
 Edin Kovacevic 1–2 Christopher Keogan
 Miroslav Matovic 2-1 Patrick Ruß
 Ebrahim Baghi 2-0 Edin Kovacevic
 Miroslav Matovic 0-2 Christopher Keogan

Groupe I 

 Alexander Ursenbacher 2–0 Franz Kovacs
 Danny Connolly 2–1 Pavol Kremen
 Franz Kovacs 1–2 Jutta Braidt
 Alexander Ursenbacher 2–1 Danny Connolly
 Jutta Braidt 1–2 Pavol Kremen
 Franz Kovacs 0–2 Danny Connolly
 Jutta Braidt 0–2 Alexander Ursenbacher
 Pavol Kremen 2-1 Franz Kovacs
 Danny Connolly 2-0 Jutta Braidt
 Pavol Kremen 0-2 Alexander Ursenbacher

Groupe J 

 Bjorn Haneveer 2–0 Peyman Chitsaz
 Christopher Posch 2–1 Kevin Cižmarovic
 Peyman Chitsaz 0–2 Hans Nirnberger
 Bjorn Haneveer 2–0 Christopher Posch
 Hans Nirnberger 1–2 Kevin Cižmarovic
 Peyman Chitsaz 0–2 Christopher Posch
 Hans Nirnberger 0–2 Bjorn Haneveer
 Kevin Cižmarovic 1-2 Peyman Chitsaz
 Christopher Posch 2-0 Hans Nirnberger
 Kevin Cižmarovic 0-2 Bjorn Haneveer

Groupe K 

 Wayne Brown 2–0 Martin Forman
 Daniel Schneider 2–0 Garri Kozhanovskiy
 Martin Forman 1–2 Lukáš Harsa
 Wayne Brown 2–0 Daniel Schneider
 Lukáš Harsa 1–2 Garri Kozhanovskiy
 Martin Forman 0–2 Daniel Schneider
 Lukáš Harsa 0–2 Wayne Brown
 Garri Kozhanovskiy 2-0 Martin Forman
 Daniel Schneider 2-0 Lukáš Harsa
 Garri Kozhanovskiy 0-2 Wayne Brown

Groupe L 

 Florian Nüßle 2–0 Kristof Singer
 Francisco Domingues 2–0 Jérôme Liedtke
 Kristof Singer 0–2 Aamir Husain
 Florian Nüßle 2–0 Francisco Domingues
 Aamir Husain 0–2 Jérôme Liedtke
 Kristof Singer 0–2 Francisco Domingues
 Aamir Husain 0–2 Florian Nüßle
 Jérôme Liedtke 2-0 Kristof Singer
 Francisco Domingues 2-0 Aamir Husain
 Jérôme Liedtke 1-2 Florian Nüßle

Groupe M 

 Christian Hochmayer 2–1 Peter Longauer
 Oskar Charlesworth 2–0 Günter Tonich
 Peter Longauer 0–2 Balázs Kiss
 Christian Hochmayer 2–0 Oskar Charlesworth
 Balázs Kiss 0–2 Günter Tonich
 Peter Longauer 0–2 Oskar Charlesworth
 Balázs Kiss 0–2 Christian Hochmayer
 Günter Tonich 2-1 Peter Longauer
 Oskar Charlesworth 2-1 Balázs Kiss
 Günter Tonich 1-2 Christian Hochmayer

Groupe N 

 Simon Dent 2–0 Gerhard Klopf
 Clemens Kunkel 1–2 Martin Kollár
 Gerhard Klopf 0–2 Danijel Vranješ
 Simon Dent 2–0 Clemens Kunkel
 Danijel Vranješ 2–1 Martin Kollár
 Gerhard Klopf 0–2 Clemens Kunkel
 Danijel Vranješ 0–2 Simon Dent
 Martin Kollár 2-0 Gerhard Klopf
 Clemens Kunkel 2-0 Danijel Vranješ
 Martin Kollár 0-2 Simon Dent

Groupe O 

 Daniel Holoyda 2–0 František Stríbrnský
 Lukáš Krenek 2–0 Rijad Šišic
 František Stríbrnský 0–2 Daniel Göschl
 Daniel Holoyda 2–1 Lukáš Krenek
 Daniel Göschl 0–2 Rijad Šišic
 František Stríbrnský 0–2 Lukáš Krenek
 Daniel Göschl 0–2 Daniel Holoyda
 Rijad Šišic 2-0 František Stríbrnský
 Lukáš Krenek 2-1 Daniel Göschl
 Rijad Šišic 1-2 Daniel Holoyda

Groupe P 

* Omerovic a concédé la deuxième manche

 Paul Schopf 2–0 Edin Omerovic
 Thomas Janzso 2–1 Andreas Hinterreiter
 Edin Omerovic 1–2 Vladimír Mikula
 Paul Schopf 2–0 Thomas Janzso
 Vladimír Mikula 0–2 Andreas Hinterreiter
 Edin Omerovic 0–2* Thomas Janzso
 Vladimír Mikula 0–2 Paul Schopf
 Andreas Hinterreiter 2-0 Edin Omerovic
 Thomas Janzso 2-0 Vladimír Mikula
 Andreas Hinterreiter 0-2 Paul Schopf

Matchs éliminatoires préliminaires 

Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

  Robert Kovacevic 2–1  Martin Kollár
  Christopher Posch 1–2  Bernhard Wallner
  Lukáš Krenek 2–1  Aleš Herout
  Christian Pleschko 2–1  Garri Kozhanovskiy
  Matúš Bucko 2–0  Kevin Cižmarovic
  Clemens Kunkel 2–1  Attila Gergely Horváth
  Daniel Schneider 0–2  Faris Vuckic
  Mario-Željo Miloševic 2–1  Rijad Šišic
  Zsolt Fenyvesi 2–0  Andreas Hinterreiter
  Francisco Domingues 2–0  Garry Balter
  Oskar Charlesworth 2–0  Miroslav Matovic
  Philipp Koch 2–1  Pavol Kremen
  Miroslav Šedo 0–2  Jérôme Liedtke
  Thomas Janzso 2–0  Jean-Marie Hustin
  Danny Connolly 0–2  Jakub Rendla
  Ebrahim Baghi 2–0  Günter Tonich

Phases finales

Finale

Centuries 
Total : 8
 137, 123  Tom Ford
 137  Nigel Bond
 130  Mark Joyce
 112  Alexander Ursenbacher
 108  Ross Muir
 107  Craig Steadman
 104  Florian Nüßle

Références

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard

Snooker en 2017
Snooker en 2018